Будилівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Потіївський район
 Будилівська сільська рада — Івано-Франківська область, Снятинський район
 Будилівська сільська рада — Тернопільська область, Козівський район